III Игры островов Индийского океана (; ) прошли с 24 августа по 2 сентября 1990 года на Мадагаскаре. В соревнованиях приняло участие 6 стран, которые состязались в 14 видах спорта (бадминтон, баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, петанк, плавание, теннис, тяжёлая атлетика, футбол).

Медальный зачёт

Литература 
 Yves-Éric Houpert, Les Jeux des îles de l’océan Indien: Sport et géopolitique, L’Harmattan, 2008, 282 p. (ISBN 978-2-296-06312-9).

Ссылки 
 Результаты футбольного турнира
 JIOI 1990 — 3E ÉDITION À MADAGASCAR

Игры островов Индийского океана
1990 год в спорте
1990-е годы на Мадагаскаре
Август 1990 года
Сентябрь 1990 года
Международные спортивные соревнования на Мадагаскаре